«Максимы и размышления с приложением книжных знаков» — монография в двух томах тульского библиофила, коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского. Автор впервые в отечественной афористике и экслибрисной литературе показал в одном издании максимы и книжные знаки. Темы максим тес-но переплетаются с графической канвой книжных знаков, где в качестве авторов выступает тандем в лице самого автора максим и художника, создавшего графическую миниатюру. Наряду с вечной темой любви, семьи и взаимоотношений между мужчиной и женщиной в монографии можно найти интересные максимы, посвященные коллекционированию, человеческим отношениям, реалиям российской жизни. Автор на страницах монографии рассказал об истории развития книжного знака, начиная с древнейшего экслибриса египетского фараона Аменофиса III, датированного XIV веком до н. э; экслибрисов выдающихся мастеров XVI века Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего и Ганса Гольбейна-младшего, до книжных знаков современных художников. Особое внимание автор уделил развитию отечественного искусства книжного знака, начиная с экслибриса основателя библиотеки Соловецкого монастыря — Досифея (1493—1494). Экслибрис, как ни один вид искусства, предрасположен к передаче личного и интимного, он делает каждую книгу именным экземпляром, является одухотворённым посредником между личностью художника и книголюба. В монографии представлено более 15 тысяч максим на различные темы и 536 книжных знаков. Многие экслибрисы из иллюстративной части монографии выполнены в начале XXI века и ранее никогда не публиковались в отечественной печати.

Монография 
«Максимы и размышления с приложением книжных знаков» в двух томах. Т.1: Тула. «Папирус». 2011. 400 с. Т.2: Тула. «Папирус». 2011. 400 с. ISBN 5-85219-106-5.

Источники 
 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ.
 Электронный каталог РНБ Гетманский Э. Д..
 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки.

Литература 
 Г. В. Михайлин «Союз экслибриса и афоризма». Монография Э. Д. Гетманского «Максимы и размышления с приложением книжных знаков».
 Е. Г. Шаин «Рыцарь книжного знака».
 М. А. Волчкова «Э. Д. Гетманский. Жизнь в искусстве экслибриса». Сборник материалов научно-практической конференции «Гений места: Выдающиеся деятели тульского края — городу и миру» Тула; 2014; с. 186—188.
 З. Гуревич «Гетманский Эдуард Данилович».

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке